2 miejscowości w Polsce: 
 Libiszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica 
 Libiszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno

Zobacz też: Libiszów-Kolonia

Linki zewnętrzne